Latin Lover steht für:

 Frauenheld (südeuropäischer oder lateinamerikanischer Herkunft), auch als Rollentyp
 Latin Lover (Cocktail), Mischgetränk mit Cachaça und Tequila
 Latin Lover (Film), italienischer Spielfilm (2015) 

Siehe auch: